Burtaiši este un oraș din comuna Bar, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 3013 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 2835 de locuitori).

Demografie 
În orașul Burtaiši locuiesc 2200 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 34,1 de ani (33,3 la bărbați și 35,0 la femei). În localitate sunt 873 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 3,43.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 
 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Gugl satelitska mapa (Maplandia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)

Localități din comuna Bar
Orașe din Muntenegru